Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1957 
 Соколов, Арсений Петрович 14.2.1917 — ??.03.2009

1961 
 Авакян, Эдуард Оганесович

1962 
 Талаев, Евгений Петрович

1963 
 Поляков Петр Васильевич 1915—1990

1968 
 Новиков, Игорь Александрович

1971 
 Певцов, Анатолий Иванович
 Туляков, Анатолий И.
 Чувилин, Олег Игнатьевич
 Шинкаренко, Николай Федорович

1972 
 Варакин, Алексей Павлович
 Кота, Федор Степанович 29.07.1929 — 14.04.2006
 Хапланов, Олег Павлович

1974 
 Алеутдинов, Андрей Андреевич
 Заика, Валентин Федорович 1924—?

1980 
 Бакланов, Виктор Петрович
 Ильин, Владимир Семенович
 Крюков, Глеб Петрович
 Матюшенко, Лев Акимович ?-1999
 Чикаев, Альберт Петрович
 Шахматов, Анатолий Павлович

1981 
 Караваев, Евгений Константинович 2.9.1947
 Пирогов, Валерий Викторович

1987 
 Киселев, Владимир Петрович

1992 
 Шуин, Александр Николаевич

Год присвоения неизвестен 
 Пуденков, Валерий Степанович 15.7.1944 (? 86; ? не было присвоено — зтр РСФСР)
 Вегера, Петр Михайлович 15.06.1934 — 18.03.2018

Примечания 

Современное пятиборье